Världens djupaste hål kan syfta på:

SG-3 – världens djupaste hål skapat av människor
Marianergraven – världens djupaste noterade djuphavsgrav